Maechidius — род пластинчатоусых жуков из подсемейства хрущей (Scarabaeidae). Более 100 видов.

Распространение 
Австралия и Океания.

Описание 
Мелкие пластинчатоусые жуки, основная окраска буровато-чёрная. Верхняя губа полностью срослась с наличником образуя лаброклипеус. Усики 7-9-члениковые. Задние тазики узкие и сильно поперечные.
Представители Maechidius обитают в лесах различных типов. Виды Папуасского региона встречаются от низинных до среднегорных тропических лесов. Многие (если не все) австралийские таксоны являются термитофилами и могут быть найдены в гнездах термитов. Взрослые особи австралийского Maechidius cavus были замечены в поедании стволов пальм и разных деревьев, нанося серьезный ущерб. Австралийские Maechidius caviceps, M. fissiceps, M. rugosicollis и M. bilobiceps как сообщалось, собирались под рыхлой корой мёртвых или живых эвкалиптов, заражённых термитами, иногда тысячами экземпляров. Виды Maechidius lobaticeps и M. nepenthephilus наблюдались на цветках Nepenthes и многие из них были переварены в их ловушках-кувшинчиках.

Систематика 
Более 100 видов. Maechidius по нескольким признакам (мезостернум и метастернум без срединного продольного отростка, задние голени с одной или двумя апикальными шпорами, метакоксы узкие и сильно поперечные, наличник слился с верхней губой, усики 7-9-члениковые) сходен с родами Epholcis и Paramaechidius и вместе с ними образует трибу Maechidiini в составе подсемейства хрущей (Scarabaeidae).

 Maechidius aenescens
 Maechidius algonus
 Maechidius amanus
 Maechidius angusticeps
 Maechidius antennalis
 Maechidius aroae
 Maechidius arrowi
 Maechidius ater
 Maechidius atratus
 Maechidius brevis
 Maechidius caesius
 Maechidius calabyi
 Maechidius capitalis
 Maechidius caviceps
 Maechidius cavus
 Maechidius chadwicki
 Maechidius charaxus
 Maechidius clypealis
 Maechidius coelus
 Maechidius conspicuus
 Maechidius corrosus
 Maechidius crassifrons
 Maechidius crenaticollis
 Maechidius davidsoni
 Maechidius emarginatus
 Maechidius esau
 Maechidius eutermiphilus
 Maechidius excisicollis
 Maechidius excisus
 Maechidius fissiceps
 Maechidius fraterculus
 Maechidius froggati
 Maechidius geminus
 Maechidius gibbicollis
 Maechidius gressitti
 Maechidius hackeri
 Maechidius hirtipes
 Maechidius hopeanus
 Maechidius hoplocephalus
 Maechidius humeralis
 Maechidius insularis
 Maechidius interruptocarinatus
 Maechidius jobiensis
 Maechidius kanallus
 Maechidius kiwanus
 Maechidius konandus
 Maechidius kurantus
 Maechidius lateripennis
 Maechidius latus
 Maechidius lineatopunctatus
 Maechidius lobaticeps
 Maechidius longitarsus
 Maechidius macleaynus
 Maechidius major
 Maechidius mellyanus
 Maechidius metellus
 Maechidius milkappus
 Maechidius milneanus
 Maechidius modicus
 Maechidius moluccanus
 Maechidius muticus
 Maechidius nanus
 Maechidius occidentalis
 Maechidius olor
 Maechidius ordensis
 Maechidius papuanus
 Maechidius parallelicollis
 Maechidius parandus
 Maechidius parvulus
 Maechidius paupianus
 Maechidius pauxillus
 Maechidius pedarioides
 Maechidius pellus
 Maechidius pilosus
 Maechidius proximus
 Maechidius puncticollis
 Maechidius pygidialis
 Maechidius raucus
 Maechidius relictus
 Maechidius rufus
 Maechidius rugicollis
 Maechidius rugosicollis
 Maechidius rugosipes
 Maechidius savagei
 Maechidius sculptipennis
 Maechidius seriepunctatus
 Maechidius serigranosus
 Maechidius serratus
 Maechidius setosellus
 Maechidius setosus
 Maechidius simplex
 Maechidius sordidus
 Maechidius spurius
 Maechidius squamipennis
 Maechidius stradbrokensis
 Maechidius sturnus
 Maechidius subcostatus
 Maechidius tarsalis
 Maechidius tibialis
 Maechidius tridentatus
 Maechidius tumidifrons
 Maechidius variolosus
 Maechidius vicinus
 Maechidius wilsoni
 Maechidius woodlarkianus

Дополнения (2020) 
 Maechidius aiyura, M. alesbezdeki, M. awu, M. babyrousa, M. bintang, M. boessnecki, M. brocki, M. caperatus, M. ciliatus, M. crypticus, M. dani, M. deltouri, M. dendrolagus, M. hamatus, M. kazantsevi, M. konjo, M. lapsus, M. legalovi, M. leucopsar, M. longipes, M. mailu, M. maleo, M. merdeka, M. miklouhomaclayi, M. nepenthephilus, M. owenstanleyi, M. riedeli, M. similis, M. skalei, M. sougb, M. suwawa, M. trivialis, M. ursus, M. weigeli, M. yamdena.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Хрущи
Роды жесткокрылых